são substâncias capazes de reduzir as características higroscópicas (que absorvem a umidade do ar) dos alimentos, ou seja, impedem que as partículas individuais dos alimentos juntem-se às outras devido à umidade. O agente antiumectante mais conhecido é a sílica.

Físico-química
Aditivos alimentares